

Cabeça de série
 

 Rafael Nadal (Final)
 Novak Djokovic (Campeão)
 Roger Federer (Quartas de Final)
 Andy Murray (Semi Final)
 Robin Söderling (Terceira Rodada)
 Tomáš Berdych (Quarta Rodada)
 David Ferrer (Quarta Rodada)
 Andy Roddick (Terceira Rodada)
 Gaël Monfils (Terceira Rodada)
 Mardy Fish (Quartas de Final)
 Jürgen Melzer (Terceira Rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Semi Final)
 Viktor Troicki (Segunda Rodada)
 Stanislas Wawrinka (Segunda Rodada)
 Gilles Simon (Terceira Rodada)
 Nicolás Almagro ''(Terceira Rodada)

<ol start=17>
 Richard Gasquet ''(Quarta Rodada)
 Mikhail Youzhny ''(Quarta Rodada)
 Michaël Llodra ''(Quarta Rodada)
 Florian Mayer ''(Segunda Rodada)
 Fernando Verdasco ''(Segunda Rodada)
 Alexandr Dolgopolov ''(Primeira Rodada)
 Janko Tipsarević ''(Primeira Rodada)
 Juan Martín del Potro ''(Quarta Rodada)
 Juan Ignacio Chela ''(Segunda Rodada)
 Guillermo García-López ''(Segunda Rodada)
 Marin Čilić ''(Primeira Rodada)
 David Nalbandian ''(Terceira Rodada)
 Nikolay Davydenko ''(Primeira Rodada)
 Thomaz Bellucci ''(Primeira Rodada)
 Milos Raonic ''(Segunda Rodada)
 Marcos Baghdatis ''(Terceira Rodada)

Cruzamentos

Fase Final

|RD3-score03-1=7<sup>10
|RD3-score03-2=7<sup>7
|RD3-score03-3=7
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=15
|RD3-team04= G Simon
|RD3-score04-1=6<sup>8
|RD3-score04-2=6<sup>5
|RD3-score04-3=5
|RD3-score04-4=
|RD3-score04-5=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= R Nadal
|RD4-score01-1=7<sup>8
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=7<sup>7
|RD4-score01-4=6
|RD4-score01-5=
|RD4-seed02=24
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=6<sup>6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=6<sup>4
|RD4-score02-4=4
|RD4-score02-5=
}}

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Primeira Rodada
|RD2=Segunda Rodada
|RD3=Terceira Rodada
|RD4=Quarta Rodada

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= D Ferrer
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= B Paire
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= I Dodig
|RD1-score03-1=6<sup>5
|RD1-score03-2=0
|RD1-score03-3=5
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=LL
|RD1-team04= R Harrison
|RD1-score04-1=7<sup>7
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=7
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= C Berlocq
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6<sup>6
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4=2
|RD1-score05-5=4
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= K Beck
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=7<sup>8
|RD1-score06-3=4
|RD1-score06-4=6
|RD1-score06-5=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= A Golubev
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3<sup>r
|RD1-score07-3=
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=26
|RD1-team08= G García-López
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=22
|RD1-team09= A Dolgopolov
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=7<sup>8
|RD1-score09-3=6<sup>3
|RD1-score09-4=4
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=PR
|RD1-team10= F González
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6<sup>6
|RD1-score10-3=7<sup>7
|RD1-score10-4=6
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= R de Voest
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= G Dimitrov
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=7
|RD1-score13-3=7<sup>7
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= C-M Stebe
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=6<sup>5
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=LL
|RD1-team15= G Soeda
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=6<sup>4
|RD1-score15-3=2
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= J-W Tsonga
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7<sup>7
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= D Ferrer
|RD2-score01-1=6<sup>6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=4
|RD2-score01-4=6
|RD2-score01-5=6
|RD2-seed02=LL
|RD2-team02= R Harrison
|RD2-score02-1=7<sup>8
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=6
|RD2-score02-4=3
|RD2-score02-5=2

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= K Beck
|RD2-score03-1=7<sup>7
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=3
|RD2-score03-4=6
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=26
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6<sup>5
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=4
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=PR
|RD2-team05= F González
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= R de Voest
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=4
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= G Dimitrov
|RD2-score07-1=7<sup>7
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4=6<sup>8
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= J-W Tsonga
|RD2-score08-1=6<sup>4
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=7<sup>10
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=7
|RD3-team01= D Ferrer
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02= K Beck
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=3
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=PR
|RD3-team03= F González
|RD3-score03-1=3
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=3
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=12
|RD3-team04={{Nowrap| J-W Tsonga}}
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6
|RD3-score04-4=
|RD3-score04-5=

|RD4-seed01=7
|RD4-team01= D Ferrer
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=6<sup>1
|RD4-score01-4=
|RD4-score01-5=
|RD4-seed02=12
|RD4-team02=

Grupo 6
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
|RD1=Primeira Rodada
|RD2=Segunda Rodada
|RD3=Terceira Rodada
|RD4=Quarta Rodada

|RD1-seed01=16
|RD1-team01= N Almagro
|RD1-score01-1=6<sup>5
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= J Nieminen
|RD1-score02-1=7<sup>7
|RD1-score02-2=3 
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=4
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= J Isner|RD1-score03-1=7<sup>7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=7<sup>8
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= N Mahut
|RD1-score04-1=6<sup>4
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=6<sup>6
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= S Devvarman
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-score05-4=
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= D Gremelmayr
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=2<sup>r
|RD1-score06-3=
|RD1-score06-4=
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= J Mónaco
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=2
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=4
|RD1-seed08=18
|RD1-team08= M Youzhny
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=4
|RD1-score08-5=6

|RD1-seed09=28
|RD1-team09= D Nalbandian
|RD1-score09-1=7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= J Reister
|RD1-score10-1=5
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=3
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= F Serra
|RD1-score11-1=6<sup>5
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=3
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=

Grupo 7

Grupo 8

Referências
Main Draw

S
Torneio de Wimbledon - Simples masculino